Saint-Robert – francuska gmina w regionie Akwitania
 Saint-Robert – francuska gmina w regionie Limousin

Zobacz też 
 Święty Robert